Cheyenne County kan syfta på ett flertal olika counties i USA

 Cheyenne County, Colorado 
 Cheyenne County, Kansas 
 Cheyenne County, Nebraska

ru:Шайенн#Округа